Клавок:

 Клавок — город в штате Аляска (США).
 Клавок — гражданский гидроаэропорт, расположенный в населённом пункте Клавок (Аляска, США).
  — аэропорт, расположенный близ Клавока (Аляска, США).